Salii ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Salii, palauische traditionelle Clanchefin und Politikerin
 Lazarus Salii (1936–1988), palauischer Politiker

Siehe auch:

 Salfranken, Salier (lateinisch Salii) ist der Name der salischen Franken, die ursprünglich aus Salland stammten
 Salier (eventuell von althochdeutsch sal: „Herrschaft“ oder Latein salii: „Salzmeerbewohner“, viel wahrscheinlicher aber direkt vom Namen der Salischen Franken), fränkisches Adelsgeschlecht im Heiligen Römischen Reich des 10. bis 12. Jahrhunderts
 Salier (Religion) (lateinisch Salii), römische Waffentanzpriester
 Sali